Anna Wood peut désigner :
 Anna Wood (1966-), kayakiste néerlando-australienne pratiquant la course en ligne ;
 Anna Wood (1980-1995), étudiante australienne originaire de Sydney morte des suites d'un coma lié à une ingestion d'ecstasy lors d'une rave party ;
  (1985-), actrice américaine.